Departamento de Operações Policiais Estratégicas
 DOPE (linguagem de programação)
 Dope aeronáutico
 Dope (banda)
 D.O.P.E. um filme documentário estadunidense de Chris Aherns (2008)

Desambiguação